Perfect Symmetry (album), een studioalbum van Keane
 Perfect Symmetry (single), een single van dit album